szári: Dél-Ázsiában elterjedt hagyományos női viselet
 Szári: város Mázandaránban, Iránban